Cementite è il nome commerciale di una vernice opaca costituita da una miscela di olii con pigmenti bianchi che si utilizza come mano di fondo su legno o muro a supporto della successiva verniciatura.

Note 

Chimica industriale